Bourdeille ist der Name von

 Claude de Bourdeille, comte de Montrésor (1606–1663), französischer Adliger
 Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (* um 1540; † 1614), französischer Schriftsteller der Renaissance